Vania King e Jaroslava Švedova erano le detentrici del titolo ma sono state sconfitte in finale da Liezel Huber e Lisa Raymond per 4-6, 7-65, 7-63.

Teste di serie 

  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (terzo turno)
  Vania King /  Jaroslava Švedova (finale)
  Liezel Huber /  Lisa Raymond (campionesse)
  Marija Kirilenko /  Nadia Petrova (semifinale)
  Sania Mirza /  Elena Vesnina (terzo turno)
  Peng Shuai /  Zheng Jie (primo turno)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (quarti di finale)

  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (quarti di finale)
  Chan Yung-Jan /  Anastasija Rodionova (primo turno)
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (primo turno)
  María José Martínez Sánchez /  Anabel Medina Garrigues (terzo turno)
  Chia-Jung Chuang /  Ol'ga Govorcova (primo turno)
 Nuria Llagostera Vives/  Arantxa Parra Santonja (secondo turno)
  Sara Errani /  Roberta Vinci (quarti di finale)
  Jarmila Gajdošová /  Bethanie Mattek-Sands (terzo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wild card 
  Jessica Pegula /  Taylor Townsend (terzo turno)
  Alexa Glatch /  Jamie Hampton (primo turno)
  Hilary Barte /  Mallory Burdette (secondo turno)
  Lauren Davis /  Nicole Gibbs (primo turno)
  Samantha Crawford /   Madison Keys (primo turno)
  Melanie Oudin /  Ahsha Rolle (primo turno)
  Alison Riske /  Sloane Stephens (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte alta

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 2011